Plaats in Indonesië
 Karangbong (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Karangbong (Pajarakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java